Nationale Jamboree, Nederlandse Jamboree
 Flandre Jamboree, Vlaamse Jamboree
 Wereldjamboree, Internationale scoutsmeeting
 Jamboree on the Air (JOTA)
 Jamboree on the Internet (JOTI)